Shenzhen Open 2015 (kobiety)
 Shenzhen Open 2015 (mężczyźni)